Wang Yan (Vroegere Shu), koning van Vroegere Shu (918-925)
 Wang Yan (snelwandelaarster), Chinees snelwandelaarster (1971)
 Wang Yan (wielrenster), Chinees wielrenster (1974)
 Wang Yan (tennis), Chinees tennisspeelster (1996)
 Wang Yan (turnster), Chinees turnster (1999)
 Wang Yan (voetbalster), Chinees voetbalster (1991)
 Wang Yan (paleontoloog)
 Wang Yan (Xin), vrouw van Wang Yu, oudste zoon van Chinese keizer Wang Mang
 Wang Yan (Wang Shun)